Partit Nacional Revolucionari, partit polític històric de Mèxic
 Partit Nacional Religiós, partit polític d'Israel
 Partit Nacional Renovador, partit polític de Portugal
 Partit Nacional Republicà, partit polític històric d'Espanya
 Partit Nacional Romanès, partit polític històric de Romania
 Partit Nacional Republicà / Únic Camí, partit polític de Burkina Faso
 Partit Nacional Revolucionari (Panamà), partit polític històric de Panamà
 Policia Nacional Revolucionària, cos de policia estatal de Cuba
 Passenger Name Record, registre de dades personals relatives als passatgers d'un viatge